Hlboký potok může být:

 v povodí Bodvy
 Hlboký potok (přítok Idy)

 v povodí Hornádu
 Hlboký potok (přítok Bystrého potoka)
 Hlboký potok (přítok Sekčova)
 Hlboký potok (přítok Svinky)
 Hlboký potok (přítok Vápenného potoka)

 v povodí Hronu
 Hlboký potok (přítok Hrona, Nemecká)
 Hlboký potok (přítok Hrona, Závadka nad Hronom)
 Hlboký potok (přítok Hučavy)

 v povodí Laborca a Uhu
 Hlboký potok (přítok Chotinky)
 Hlboký potok (přítok Laborca)
 Hlboký potok (přítok Olšavy)
 Hlboký potok (přítok Uličky)
 Hlboký potok (přítok Vydranky)
 Hlboký potok (přítok Výravy)

 v povodí Moravy
 Hlboký potok (přítok Kováloveckého potoka)

 v povodí Nitry
 Hlboký potok (přítok Kravskej)

 v povodí Ondavy a Tople
 Hlboký potok (přítok Ladomirky)
 Hlboký potok (přítok Tople)
 Hlboký potok (přítok Večného potoka)

 v povodí Oravy
 Hlboký potok (přítok Bielej)
 Hlboký potok (přítok Bystrej)
 Hlboký potok (přítok Kozinského potoka)
 Hlboký potok (přítok Mútnika)
 Hlboký potok (přítok Oravice)
 Hlboký potok (přítok Oravy)
 Hlboký potok (přítok Račovej)
 Hlboký potok (přítok Šarého grúňa)

 v povodí Popradu/Dunajca
 Hlboký potok (přítok Chotárneho potoka)
 Hlboký potok (přítok Rieky)
 Hlboký potok (přítok Skalnatého potoka)

 v povodí Slané
 Hlboký potok (přítok Zdychavy)

 v povodí Váhu
 Hlboký potok (přítok Bieleho potoka)
 Hlboký potok (přítok Černého Váhu)
 Hlboký potok (přítok Jalovského potoka)
 Hlboký potok (přítok Lúžňanky)
 Hlboký potok (přítok Turca)
 Hlboký potok (přítok Váhu)

Podobné názvy 
 Hluboký potok